Commandant Bourgeois désigne plusieurs personnes de l'histoire de France :

 commandant Bourgeois : officier républicain héros des guerres de Vendée. Cité dans l'œuvre d'Alexandre Dumas avec un homonyme Auguste Anicet-Bourgeois.
 Le , à Mûrs-Erigné aux portes d'Angers, sous la pression des Vendéens commandés par d'Autichamp, les Républicains sont contraints de se retirer du promontoire rocheux de la Roche-de-Mûrs. Dans la panique, le  dit des Lombards composé d'environ  sous les ordres du commandant Bourgeois tente de traverser le Louet en contrebas pour atteindre la commune des Ponts de Cé. De nombreux soldats se noient, sont faits prisonniers…

 Constant Bourgeois (1767–1841), lithographe, dessinateur et graveur, appelé aussi  et 

 lieutenant-colonel Bourgeois : officier dans les Forces françaises libres (bataillon de marche ). Voir aussi Brian Rafferty

Voir aussi 
 Bourgeois (Patronyme).